Eecke bezeichnet
 Eecke, französische Gemeinde im Département Nord

Eecke ist der Familienname folgender Personen:

 Paul ver Eecke (1867–1959), belgischer Bergbauingenieur und Mathematikhistoriker
 Philippe van Eecke (* 1971), Musikproduzent und Komponist